Jean Cugnot – pistard francese
 Joseph Nicolas Cugnot – ingegnere francese, inventore della prima automobile a 3 ruote
 Louis-Léon Cugnot – scultore francese
 Nicolas Cugnot d'Aubigny – generale francese